{{Infobox Cinéma (personnalité)
| nom               = Egon Di Mateo
| image             = 
| légende           = Egon Di Mateo comédien
| surnom            = 
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Liège, Belgique
| nationalité       =  Belge
| films notables    = Le Gamin au vélo, La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil
| date de mise à jour  =
| couleur           = jaune
| taille image      = 250px
| date de mort      = 
| lieu de mort      = 
| profession(s)     = Acteur
| conjoint          = 
| enfant            =
| site internet     = 
| imdb              =
| récompense        = 
}}
Egon Di Mateo (né à Rocourt (Liège), le ) est un comédien belge francophone. Il réside à Liège.

 Biographie 

 Filmographie 
 2011 : Le Gamin au vélo de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne : Wes
 2014 : Les mains dans les poches de Jeanne Privat (court-métrage) : 
 2015 : Jay parmi les hommes de Zeno Graton (court-métrage) : le garçon entreprenant
 2015 : La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de Joann Sfar : le pompiste
 2015 : XYZ, The City Hunter'' de Majin Tikal (court-métrage) : Onizuka

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Liège
Acteur belge